Mayres (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Mayres (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy